Fat Boy, fatboy ou fat boys peut désigner :

Arts et médias

Musique 
 Fatboy Slim, DJ et musicien anglais ;
 Fat Boys, trio de hip-hop originaire de Brooklyn, New York ;
 James Onen, DJ ougandais alias Fatboy.

Albums et chansons 
 Fatboy, album de moe sorti en 1992 ;
 Fat Boy, chanson sortie en 1994 de Max-A-Million ;
 Fat Boy, chanson sortie en 2007 par Bizarre de l'album Blue Cheese and Coney Island.

Produits 
 Fatboy, sofa du finlandais Jukka Setälä ;
 The Fat Boy, modèle de missile fabriqué par Estes Industries ;
 Fat Boy, hamburger populaire à Winnipeg, Manitoba, au Canada.